Episactidae är en familj av insekter. Episactidae ingår i överfamiljen Eumastacoidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Episactidae 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Episactidae